Klubi i Futbollit Ada é um clube de futebol da Albânia situado na cidade de Velipojë.

Disputa atualmente a Kategoria e Parë, correspondente à Segunda Divisão albanesa. Disputa seus jogos no Velipojë Stadium, cuja capacidade é de 1.000 lugares.

Elenco

Estátisticas 

 
Clubes de futebol fundados em 1919
1996 na Albânia